Облога Глухова (1659) — епізод московсько-української війни 1658-1659 років. Облога міста військами царських воєвод Гр. Долгорукова і М. Дмітрієва з 1 по 15 червня 1659 року.
 Облога Глухова (1664) — оборона міста козаками київського полковника В. Дворецького від військ польського короля Яна ІІ Казимира 22 січня — 9 лютого 1664 року.
 Знищення московської залоги в Глухові — епізод антимосковського повстання на Лівобережній Україні під проводом гетьмана Ів. Брюховецького. Козаки обложили московський гарнізон у цитаделі міста та знищили його в ході боїв 10 — 12 лютого 1668 року.
 Облога Глухова (1668) — облога міста московським військом воєводи Гр. Куракіна 31 березня — 21 червня 1668 року.